Mohammed Nadir Shah (1883-1933) – sovrano afgano, penultimo del regno
 Mohammed Zahir Shah (1914-2007) – sovrano afgano, ultimo del regno, figlio di Nadir